Бразильский реал может означать:
 Бразильский реал — денежная единица Бразилии с 1994 года.
 Бразильский реал (старый) — денежная единица Бразилии до 1942 года.
См. также
 Реал (денежная единица)
 Крузейро реал
 Мильрейс